Hohenfelde peut faire référence à :
 Hohenfelde, commune allemande de l'arrondissement de Rostock, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Hohenfelde, commune allemande de l'arrondissement de Plön, en Schleswig-Holstein ;
 Hohenfelde, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein ;
 Hohenfelde, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.